Гельман — еврейская фамилия.

Носители:
 
 Гельман, Анна Дмитриевна (1902—1991) — советский химик, доктор химических наук, жена А. С. Гельмана.
 Гельман, Борис Никодимович (1935—2021) — советский публицист и журналист, капитан 2-го ранга в отставке, редактор севастопольской газеты «Рассвет».
 Комар-Гельман, Виталий Анатольевич (род. 1943) — советский и американский художник, известный как Виталий Комар.
 Гельман, Владимир Соломонович (псевдоним — Бахтин, 1923—2001) — фольклорист, исследователь городского фольклора.
 Гельман, Владимир Яковлевич (род. 1965) — российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 Гельман, Ганс Густав (1903—1938) — немецкий и советский физик, один из основоположников квантовой химии.
 Гельман, Израиль Григорьевич (1881—1937) — российский и советский врач, специалист по профессиональной медицине и гигиене труда.
 Гельман, Лев Григорьевич (псевдонимы Лев Жданов и Леон Германович; 1854—1951) — русский писатель, переводчик, драматург, издатель, журналист.
 Гельман, Леонид Моисеевич (род. 1949) — специалист в области виброакустики.
 Гельман, Макс Исаевич (1892—1979) — советский скульптор и педагог.
 Гельман, Марат Александрович (род. 1960) — российский коллекционер и арт-менеджер, основатель «Галереи Марата Гельмана», публицист, политтехнолог, сын А. И. Гельмана.
 Гельман, Михаил Львович (1930—2017) — советский и российский геолог, исследователь Северо-Востока России.
 Гельман, Моисей Меерович (род. 1935) — российский промышленный аналитик, главный редактор газеты «Промышленные ведомости».
 Гельман, Мюррей (Гелл-Ман, 1929—2019) — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии.
 Гельман, Овсей Янкелевич (род. 1932) — советский физик. 
 Гельман, Пинхас (1880—1921) — духовный раввин Екатеринослава, член городской думы города Екатеринослава.
 Гельман, Полина Владимировна (1919—2005) — Герой Советского Союза.
 Гельман, Христофор Иванович (1848—1902) — российский микробиолог и эпизоотолог, магистр ветеринарных наук (1879).
  (род. 1965) — американский специалист в области статистики и политологии, директор профильного центра при Колумбийском университете.
 Гельман, Ян Альбертович (1951—2012) — украинский сценарист и юморист, художественный руководитель команды КВН «Джентльмены ОГУ».

Примечания